Литени има више значења:

 Литени (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Литени (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Литени (Литени), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Литени (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији